Miejscowości w Polsce:
 Stołpie – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Stołpie – leśniczówka w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
Miejscowości w Niemczech:
 Stołpie – historyczna polska nazwa miejscowości Stolpe